Az ICE 1 Racing egy WRC csapat, amely 2011-ben szerepelt a rali királykategóriájában. Pilótája a Formula–1 2007-es világbajnoka, a finn Kimi Räikkönen volt. A csapat főhadiszállása Franciaországban, Versailles-ban található.

Teljes WRC eredménytábla

* A csapatok világbajnokságából kizárva kevesebb mint két Európán kívüli futam teljesítése miatt.

Rali
Autóversenyzés Franciaországban